Сан Хосе дел Салто има више значења:

 Сан Хосе дел Салто (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе дел Салто (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику